Rutenska, eller i vissa fall rusinska, kan syfta på:
Rusinska – ett slaviskt språk i före detta Jugoslavien
Karpatorusinska – ett östslaviskt språk som talas av rusiner i Karpaterna (i Slovakien, södra Polen och västra Ukraina)
Kanslirutenska – ett språk, som användes på 900–1400-talet av östslaverna i Kievriket

Se även
 Rutener
 Rutenien